Роджер Федерер до цього двічі підряд був чемпіоном, але в півфіналі його переміг Новак Джокович.

У фіналі Джокович переміг несіяного Жо-Вілфріда Тсонгу, для якого це був перший фінал на турнірах ATP, з рахунком 4–6, 6–4, 6–3, 7–6(7–2). Для Джоковича це був перший титул на турнірах Великого шолома і перша з його шести перемог на Відкритому чемпіонаті Австралії. Уперше починаючи з турніру 2005 року у фіналі не було ні Федерера, ні Надаля, якого в півфіналі переміг Тсонга.

Сіяні гравці 
{{columns-list|2|
  Роджер Федерер (півфінал)
  Рафаель Надаль (півфінал)
  Новак Джокович (переможець)
  Микола Давиденко  (4 коло) 
  Давид Феррер (чвертьфінал)
  Енді Роддік (3 коло)
  Фернандо Гонсалес (3 коло)
  Рішар Гаске (4 коло)
  Енді Маррей (1 коло)
  Давід Налбандян (3 коло)
  Томмі Робредо (2 коло)
  James Blake (чвертьфінал)
  Томаш Бердих (4 коло)
  Михайло Южний (чвертьфінал)
  Маркос Багдатіс (3 коло)  Карлос Мойя (1 коло)
  Іван Любичич (1 коло)
  Хуан Ігнасіо Чела (1 коло)
  Ллейтон Г'юїтт (4 коло)
  Іво Карлович  (3 коло)
  Хуан Монако  (3 коло)
  Хуан Карлос Ферреро (4 коло)
  Поль-Анрі Матьє (4 коло)
  Яркко Ніємінен (чвертьфінал)
  Фернандо Вердаско (2 коло)
  Стен Вавринка (2 коло)
  Ніколас Альмагро (1 коло)
  Жиль Сімон  (3 коло)  Філіпп Кольшрайбер (4 коло)  Радек Штепанек (1 коло)  Ігор Андрєєв  (3 коло)   Дмитро Турсунов (2 коло)''
}}

Сітка

Фінальна частина 
{{Теніс сітка 1/4
| RD1=Чвертьфінал
| RD2=Півфінал
| RD3=Фінал
| team-width=175
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Роджер Федерер
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=77
| RD1-score1-3=6
| RD1-score1-4= 
| RD1-score1-5= 
| RD1-seed2=12
| RD1-team2= Джеймс Блейк
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2=65
| RD1-score2-3=4
| RD1-score2-4= 
| RD1-score2-5= 
| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Новак Джокович
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=7
| RD1-score3-4= 
| RD1-score3-5= 
| RD1-seed4=5
| RD1-team4= Давид Феррер
| RD1-score4-1=0
| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3=5
| RD1-score4-4= 
| RD1-score4-5= 
| RD1-seed5= 
| RD1-team5={{nowrap| Жо-Вілфрід Тсонга}}
| RD1-score5-1=7
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3=78
| RD1-score5-4= 
| RD1-score5-5= 
| RD1-seed6=14
| RD1-team6= Михайло Южний
| RD1-score6-1=5
| RD1-score6-2=0
| RD1-score6-3=66
| RD1-score6-4= 
| RD1-score6-5= 
| RD1-seed7=24
| RD1-team7= Яркко Ніємінен
| RD1-score7-1=5
| RD1-score7-2=3
| RD1-score7-3=1
| RD1-score7-4= 
| RD1-score7-5= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Рафаель Надаль
| RD1-score8-1=7
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=6
| RD1-score8-4= 
| RD1-score8-5= 
| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Роджер Федерер
| RD2-score1-1=5
| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3=65
| RD2-score1-4= 
| RD2-score1-5= 
| RD2-seed2=3
| RD2-team2= Новак Джокович
| RD2-score2-1=7
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=77
| RD2-score2-4= 
| RD2-score2-5= 
| RD2-seed3= 
| RD2-team3={{nowrap| Жо-Вілфрід Тсонга}}
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3=6
| RD2-score3-4= 
| RD2-score3-5= 
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Рафаель Надаль 
| RD2-score4-1=2
| RD2-score4-2=3
| RD2-score4-3=2
| RD2-score4-4= 
| RD2-score4-5= 
| RD3-seed1=3
| RD3-team1= Новак Джокович
| RD3-score1-1=4
| RD3-score1-2=6
| RD3-score1-3=6
| RD3-score1-4=77
| RD3-score1-5= 
| RD3-seed2= 
| RD3-team2=
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=4
| RD3-score2-3=3
| RD3-score2-4=62
| RD3-score2-5= 
}}

 Верхня половина 

 Секція 1 

 Секція 4 

| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=78
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= А Фалья
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3=4
| RD2-score06-4=66
| RD2-score06-5= 
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= С Варбург
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=64
| RD2-score07-3=2
| RD2-score07-4= 
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= Ж-В Тсонга
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=77
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4= 
| RD2-score08-5= 
| RD3-seed01=8
| RD3-team01= Р Гаске
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=4
| RD3-score01-4=6
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02=31
| RD3-team02= І Андрєєв
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=6
| RD3-score02-4=4
| RD3-score02-5= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=2
| RD3-score03-4= 
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Ж-В Тсонга
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4= 
| RD3-score04-5= 
| RD4-seed01=8
| RD4-team01= Р Гаске
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=77
| RD4-score01-3=66
| RD4-score01-4=3
| RD4-score01-5= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02=

 Секція 6 

 Секція 7 
{{Теніс16 5
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло
| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Е Роддік
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=7
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Л Длуги
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=5
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Д Янг
| RD1-score03-1=77
| RD1-score03-2=64
| RD1-score03-3=3
| RD1-score03-4=65
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= М Беррер
| RD1-score04-1=65
| RD1-score04-2=77
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=77
| RD1-score04-5= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Є Корольов
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= М Гранольєрс
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=0
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Р Каранушич
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=65
| RD1-score07-3=1
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=29
| RD1-team08=
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=0
| RD2-score04-4= 
| RD2-score04-5= 
| RD2-seed05=24
| RD2-team05= Я Ніємінен
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=77
| RD2-score05-4= 
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= Дж Лівайн
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3=62
| RD2-score06-4= 
| RD2-score06-5= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= М Фіш
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-score07-4= 
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=11
| RD2-team08= Т Робредо
| RD2-score08-1=1
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3=3
| RD2-score08-4= 
| RD2-score08-5= 
| RD3-seed01=6
| RD3-team01= Е Роддік
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=69
| RD3-score01-4='''77
| RD3-score01-5=6
| RD3-seed02=29
| RD3-team02=

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 2008 Australian Open Men's Singles draw 

2008 у тенісі
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу